Jachowski:
 Maciej Jachowski
 (11743) Jachowski